Керсеблепт, Керсоблепт () — фракийский царь в Одрисском государстве с 359 по 341 год до н. э.. Сын царя Котиса I.

Биография 

После смерти фракийского царя Котиса I Керсеблепт вместе со своими двумя братьями Берисадом и Амадоком II унаследовали его царство. Из-за малого возраста Керсеблепта регентом при нем был муж его сестры, эвбейский военачальник Харидем. При содействии Харидема Фракийское царство в 358 г. до н. э. было разделено на три части, а Херсонес Фракийский (за исключением Кардии), отошел к афинянам. Керсеблепт получил часть Одриского царства к востоку от реки Хибер (Марица) до Византия. Керсеблепт планировал вернуть Херсонес и вошел для этого в союз с македонским царем Филиппом II, но его брат Амадок II отказался пропустить войска Филиппа через свою территорию. Это привело уже к конфликту между Филиппом II и Керсеблептом.
В 357 г. до н. э. Филипп II взял штурмом Амфиполь, крупный торговый центр на фракийском побережье.
Керсеблепт вместе с братьями заключил союз с Афинами против македонян. Но уже в 356 г. до н. э. фракийцы потеряли область Кренид, где основана крепость Филиппы. Золотые рудники горы Пангей в захваченной области позволили Филиппу увеличить армию.
По смерти Берисада в 352 г. до н. э. Xаридем задумал устранить от власти его сыновей и сыновей Амадока. Так как на их стороне стояли наёмные военачальники Афинодор, Симон и Бианор, то по просьбе Харидема афинянин Аристомах предложил в народном собрании избрать Харидема полководцем, указывая на то, что только он сможет завоевать афинянам Амфиполь.
352 — 351 гг. до н. э. Филиппом II совершил успешный поход в Фракию, фракийцы уступили спорные территории Македонии, а сына Керсеблепта взял качестве заложника.
В 346 году до н. э. Филипп очередной раз вторгся в Фракию и Керсоблепт был вынужден стать вассалом Македонии.
В 342 — 341 гг. до н. э. Филипп вторгся во Фракию низверг Керсоблепта, наложил дань на фракийские племена и установил контроль над всем фракийским побережьем Эгейского моря.

Археологи считают, что, возможно, нашли могилу Керсоблепта между деревенями Златиница и Маломирово. Один из артефактов, найденных в могиле — это искусно сделанный золотой венок.

См. также 
 Фракийцы
 Фракия
 Древняя Греция

Примечания

Литература 
 Ulrike Peter: Die Münzen der thrakischen Dynasten (5.-3. Jahrhundert v. Chr.). Akademie Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-05-003132-8, S. 125—132.
 Gustav Adolf Lehmann: Demosthenes Ein Leben für die Freiheit. C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51607-6, S. 52, 83-84, 86, 127, 131, 138.
 Danow C., Trakowie, przekł. L. Owczarek, PWN, Warszawa 1987, ISBN 83-01-06121-9.
 Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Ιστορία της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 54 μ.Χ., Τυπογραφείο Αλευρόπουλου, Εν Αθήναις 1932
 Hammond, N. G. L.; «Philip’s Actions in 347 and Early 346 B. C.» Classical Quarterly, v. 44 (1994), стр. 367—374.

Ссылки 
  Site hourmo.eu, collection of Greek Coins of Thrace, Index des rois (voir la page sur les références pour les auteurs cités) 
 Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции 

Цари одрисов
Правители Европы IV века до н. э.